Верфей () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн і Гаронна
 Верфей () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна
 Верфей () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Гар